Гагура — река левобережной части бассейна верхнего течения Куры, течет по территории Знаурского района Южной Осетии и Карельского муниципалитета Грузии.

В верхнем течении реки севернее села Багиани на Гагуре устроен пруд.

Примечания 

Бассейн Куры
Реки Южной Осетии
Реки Грузии
Знаурский район
Шида-Картли